Екуатитла има више значења:

 Екуатитла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Екуатитла (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику